Kids in America peut désigner :
 Kids in America, chanson interprétée par la chanteuse britannique Kim Wilde, sortie en 1981 ;
 Kids in America, film du réalisateur américain Josh Stolberg, sorti en 2005 ;
 Un titre provisoire du film finalement intitulé  (Une soirée d'enfer)  réalisé par Michael Dowse et sorti en 2011.